Entre el amor y el poder fue una telenovela argentina emitida en 1984 por Canal 9, protagonizada por Silvia Montanari y Miguel Ángel Suárez, junto con Marcelo Chimento, Lilian Valmar, Pablo Moret y Susana Freyre como la malvada y terrible “Sylvia Anderson”.

Guion 
La telenovela fue dirigida por Jorge Montero, Mario Santa Cruz y Martín Clutet, y escrito por Jorge Cavanet.

Elenco

Protagonistas 
 Miguel Ángel Suárez - Paulino “Pichón” Coleman
 Silvia Montanari - Laura Barrionuevo
 Susana Freyre - Sylvia Anderson (Villana principal)
 Pablo Moret - Fernando Abreu
 Orlando Carrió - Gonzalo de Betancourt
 Lilian Valmar - Alma Palavecino
 Angélica López Gamio - Amalia de Betancourt
 Amparito Castro - Sasha Van den bossche

Elenco de reparto 
 Carlos Vanoni - Igor Borisevich
 Rubén Bermúdez - Bernardo
 Horacio O'Connor - Dr. Catalino Muñoz
 Humberto Serrano - Rolando “Rolo” Álvarez
 Pablo Cedrón - Marcelo
 Pachi Armas - Nicolás Estigarribia
 Carlos La Rosa - Diego
 Margarita Linton - Luisa Campbell
 Marta Rosemberg - Gasela del Cerro
 Frida Winter - Magda von Dietrich
 Ariel Keller - David Kolker
 Alfredo Alesandrini - Daniel
 Liliana Serrantes - Graciela Anderson
 Lelia Varzi - Raquel Barrionuevo
 Pedro López Lagar - Freddy Morrison
 Mimí Ardú - María Pía Montgomery
 Noemí Serrantes - Margaret de Betancourt
 Thelma Stefani - Sasá Borisevich
 Horacio Márquez - Giuseppe Fontana

Equipo Técnico 
 Historia original - Jorge Cavanet.
 Dirección - Martín Clutet.
 Producción - Jorge Montero, Mario Santa Cruz y Martín Clutet.
 Cámara y Departamento Eléctrico - Juan Carlos Suárez.
 Diseño de producción - Mario Ferro.

Referencias

Enlaces externos 
 

Telenovelas de Argentina
Telenovelas de 1984
Series de televisión iniciadas en 1984
Series de televisión de Canal 9 (Buenos Aires)
Telenovelas de 1985
Series de televisión finalizadas en 1985
Series de televisión de Volver